

Cinema e televisione 
 Snobs – film muto del 1914 diretto da Laurence Trimble
 Snobs – film muto del 1915 diretto da Oscar Apfel
 Snobs! – film del 1962 diretto da Jean-Pierre Mocky
 Snobs – serie televisiva australiana del 2003

Altro 
 Le Snobs – gruppo musicale beat italiano
 Snob (Snobs) – romanzo di Julian Fellowes del 2004

Pagine correlate 
 Snob (disambigua)